Paulus Nijhoff (1756-1832), boekhandelaar, drukker en uitgever te Arnhem
Paulus Nijhoff (1821-1867), uitgever en archivaris te Arnhem